

Architettura 
 Abbazia di Roggenburg – abbazia situata presso Roggenburg (Germania)

Geografia

Germania 
 Roggenburg – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Roggenburg – comune nel distretto di Laufen (Canton Basilea Campagna)